Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 200001–201000.

200001–200100

200101–200200

200201–200300

200301–200400

200401–200500

200501–200600

200601–200700

200701–200800

200801–200900

200901–201000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (200001)-(205000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (200001-201000)